Antoni Font (lingüista) (la Seu d'Urgell, ), religiós i lingüista conegut pel seu diccionari llatí-català Fons verborum et phrasium (1637)
 Antoni Font-Mir (Vic, 1981), impulsor del teatre musical a Osona 
 Antoni Font i Renom (Sabadell, 1964), polític català, diputat al Parlament de Catalunya en la X legislatura